Nusterer ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Nusterer (* 1971), österreichischer Basketballspieler
 Norbert Nusterer (* 1969), österreichischer Basketballspieler